

Вест-Лафаєтт — місто, штат Індіана
 Вест-Лафаєтт — селище, штат Огайо